Kreuzpointner ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Kreuzpointner (1919–1972), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Johann Simon Kreuzpointner (* 1968), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Fritz Kreutzpointner (* 1967), deutscher Rennfahrer

Familienname